

Personnalités 
Antonio Díaz peut désigner :
 Antonio Díaz (1784-1826), commandant de la flottille de guerre de Nueva Esparta (Venezuela) ;
 Antonio F. Díaz (1789-1869), militaire, personnalité politique et écrivain uruguayen d'origine espagnole ;
 Antonio Díaz Villamil (1897-1948), écrivain, romancier et historien bolivien ;
 Antonio José Díaz (1980-), karatéka vénézuélien ;
 Antonio Miguel Díaz (1968-), coureur cycliste professionnel espagnol ;
 Pedro Antonio Díaz (1852-1919), président de la République du Panamá ;
 Pedro Antonio Díaz Romero (1976-), fondateur de uptowood ;
 Antonio Díaz-Miguel (1933-2000) .

Toponyme 
Antonio Díaz peut désigner :
 Antonio Díaz (Delta Amacuro), municipalité de l'État de Delta Amacuro au Venezuela ;
 Antonio Díaz (paroisse civile), paroisse civile de la municipalité de Torres dans l'État de Lara au Venezuela.